

Geografia
Aeroporti
 Aeroporto "Antonio Canova" di Treviso-Sant'Angelo

Località italiane
 Canova, frazione di Ala di Stura in provincia di Torino
 Canova, frazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza
 Canova del Morbasco (antico nome di Casanova del Morbasco), frazione di Sesto ed Uniti in provincia di Cremona
 Canova, frazione di Ramiseto in provincia di Reggio Emilia
 Canova, frazione di Almenno San Bartolomeo in provincia di Bergamo
 Canova, località (non frazione) di Galzignano Terme in provincia di Padova
 Canova, località (non frazione) di Sona in provincia di Verona
 Canova, località di Gardolo (frazione di Trento)

Località degli Stati Uniti
 Canova, località del Dakota del Sud
 Canova, località del Nuovo Messico

Persone
 Angelo Canova, attore teatrale italiano
 Antonio Canova, scultore italiano del XVIII-XIX secolo
 Francesco Canova, medico italiano 
 Francesco Canova, noto anche come Francesco da Milano, liutaio italiano del XVI secolo
 Judy Canova, attrice statunitense
 Lorenzo Canova, storico dell'arte italiano
 Gianni Canova, critico cinematografico italiano
 Giovanni Canova, schermidore italiano
 Michele Canova Iorfida, produttore discografico, arrangiatore, compositore e ingegnere italiano
 Oreste Canova, calciatore italiano, di ruolo portiere
 Renato Canova, allenatore italiano di atletica leggera
 Sara Canova, cestista italiana

Astronomia
 6256 Canova, asteroide della fascia principale

Musica
 Canova – gruppo musicale italiano